Klenovnik je lahko:
 Klenovnik, Požarevac (Srbija)
 Klenovnik, Klenovnik (Hrvaška)